Троцкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Троцкое (или Троцкие) — до 1931 г. название агрогородка Октябрь в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Казахстан 

 Троцкое — до 1929 г. название города Каскелен Карасайского района Алматинской области.
 Троцкое — до 1934 г. название посёлка Ботакара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 

 Троцкое — до 1934 г. название села Политотдельское в Нилаевском районе Волгорадской области.
 Троцкое — до 1933 г. название села Бемыж в Кизнерском районе Удмуртии.

См. также 

 Троцк

Объекты, названные в честь Льва Троцкого